Der South African Professional Championship 1989 war die nationale Profimeisterschaft im Snooker im Rahmen der Snooker-Saison 1988/89. Sie wurde im Januar 1989 im südafrikanischen Johannesburg ausgetragen. Sieger wurde Perrie Mans, der im Finale Robbie Grace mit 8:5 besiegte.

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld betrug 13.800 ₤, wovon 5.063 ₤ auf den Sieger entfielen.

Turnierverlauf 
Zum Turnier wurden sechs Profis und drei Amateure eingeladen.

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1989
Billardturnier in Johannesburg
1989